Белек () — город-курорт в Турции, расположенный в провинции Анталья на берегу Средиземного моря.

Начало развития инфраструктуры туризма и отдыха в городе было положено в 1984 году.

Климат 
Белек находится в зоне  средиземноморского климата с жарким сухим летом и умеренной дождливой зимой. Средняя температура зимой не опускается ниже отметки +10 °C, пик летней температуры может достигать +45 °C. Средняя температура моря в зимние месяцы составляет около +17 °C, а в летние месяцы — около +27 °C.

Ссылки

Примечания 

Белек